Die Savelli (anfangs auch Sabelli) waren eine alte und adlige Familie von zentraler Bedeutung in der Geschichte Roms vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert. Sie dominierten die Stadt mit der ersten Generation und standen in Rivalität zu großen römischen Familien wie den Colonna, den Orsini, den Caetani und den Annibaldi. In der zweiten Generation wurden sie von den Chigi, Borghese, Barberini, Doria Pamphili und den Sforza Cesarini verdrängt. Die Sforza Cesarini erhielten als Erbe der letzten weiblichen Vertreter oder durch Abtretung Ämter, Lehen, Paläste und Sammlungen, nachdem die Hauptzweige ausgestorben waren. Ende des 14. Jahrhunderts wurde sie in die Zweige der Savelli von Albano, Ariccia, Rignano und Palombara unterteilt. Am 5. März 1712 starb mit Fürst Julius die Familie aus, mit Ausnahme der Seitenlinie der Giannuzzi Savelli (Baron von Pietramala, Fürst von Cerenzia und Patrizier von Cosenza), die noch immer bestehen. Letzterer stammt von Giannozzo, dem Sohn von Antonello Savelli di Albano, daher der Nachname Giannuzzi Savelli, einem Condottiere im Königreich Neapel des 14. Jahrhunderts im Gefolge von König Ladislaus von Neapel ab.

Sie verfügt über zwei Päpste, Honorius III. und Honorius IV. (drei weitere Päpste, Benedikt II., Gregor II. und Eugen II., die zwischen dem 7. und 9. Jahrhundert lebten, haben keine dokumentierte familiäre Verbindung, obwohl sie zur Familie gehörten), unzählige Kardinäle, Bischöfe, Senatoren und Söldnerführer. Im Jahre 1270 erhielten sie das Amt eines Marschall der Heiligen Römischen Kirche (in der Person von Luca Savelli) und wurden zum ewigen Wächter der Konklave ernannt, dem angesehensten Amt das einer Familie von einem Papst übertragen wurde (das des Assistenzfürsten des päpstlichen Thrones war erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts entstanden). Das erbliche Amt aus dem Jahr 1352 wurde 1712 aufgrund des Aussterbens der wichtigsten Zweige der Familie an die Chigi übertragen, ebenso wie das Privileg der Gerichtsbarkeit über den Corte Savella, das für die Verurteilung der Verbrechen von Zivilisten zuständige Gericht, das nach der Familie benannt wurde.

Die unbefristete Beibehaltung beider institutioneller Ämter, ein einzigartiger Fall in der Geschichte, sowie die Zuordnung des eigenen Namens zu einer päpstlichen Institution, der Corte Savella, und die außergewöhnliche Anzahl von Päpsten, Kardinälen, Bischöfen und Condottieri machen die adlige Savelli-Familie zu der vielleicht am stärksten mit der Macht und den Institutionen Roms in der Geschichte der Kirche verbundenen.

Geschichte 
Die Ursprünge der Familie sind unbekannt. Die Sabelli waren einer der lateinischen Stämme, die zur Entstehung Roms beitrugen, und es wird gesagt, dass sie Nachkommen von Aventin, König der Albaner, Verbündeter des lateinischen Königs gegen Aeneas, waren. Nach einigen Genealogen stammen die Päpste Benedikt II. und Gregor II., die zwischen dem 7. und 8. Jahrhundert lebten, der Sardische Martyrer Gabinus und Papst Eugen II. (9. Jahrhundert) von den Sabelli oder Savelli ab, die, wie von der liber pontificalis bezeugt, ursprünglich aus Rom stammten ("natione romanus").

Aus bestimmten Unterlagen der Kanoniker von S. Maria in Trastevere geht hervor, dass für die zur Savelli gehörende Burg von Rignano dem Pierguidone, Bruder von Cencio, aus dem vielleicht das erste Familienmitglied Aimerico oder Almerico stammt, eine Erbpacht (1116) eingeräumt wurde, dem ersten Mitglied der Familie, mit dem die ununterbrochen dokumentierte Genealogie beginnt. Er etablierte sich im römischen Patriziat, war der Vater des Cencio, bekannt als Cencio Camerario als Camerlengo der Päpste Clemens III. und Coelestin III. und nahm als Papst den Namen Honorius III. (1216–26) an. Er war verantwortlich für die historische päpstliche Bulle Solet annuere,  mit der dem heiligen Franz von Assisi seine Regeln endgültig bestätigt (verriegelt) wurden, und er war es, der Friedrich II. von Schwaben in Rom zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches krönte.

Das große Vermögen der Familie ist dem Neffen von Honorius III., Luca Savelli (13. Jahrhundert), der Senator von Rom war, zu verdanken. Nach dem Tod seines Onkels zögerte Lukas nicht, sich mit Friedrich II. gegen den neuen Papst Gregor IX. zu stellen. Luca Savellis beiläufige Feldplanung brachte der Familie mehrere materielle Vorteile, darunter einige Sabiner Lehen. Er war der erste Marschall der Heiligen Römischen Kirche von 1270 oder 1274.

Lucas Bruder Pandolfo (13. Jahrhundert) war Podesta von Viterbo (1275), nahm an den Kämpfen zwischen Bonifatius VIII. und der Familie Colonna teil und war Senator.

Innerhalb einer Generation stieg ein neuer Savelli auf den päpstlichen Thron, Giacomo, Sohn von Luca di Vanna Aldobrandeschi, der den Namen Honorius IV. (1285–1287) annahm. Unter seinem Pontifikat genossen Rom und der Kirchenstaat nicht nur die Macht und den Reichtum der Familie, sondern auch eine Zeit der Ruhe, wie sie mehrere Jahre lang nicht stattgefunden hatte. Honorius IV. hatte die Genugtuung, den mächtigsten und hartnäckigsten Feind der päpstlichen Autorität, Graf Guido da Montefeltro, zu schwächen, der den päpstlichen Truppen viele Jahre lang Widerstand geleistet hatte.

Im Testament, dass Honorius IV. im Jahr 1279 als Kardinal erstellt hat, besteht das Familienvermögen bereits aus den Besitztümern von Albano, Castel Savello, Castel Gandolfo, Castrum Leonis (in Sabina), Castrum Faiolae, Castrum Arignani, Cesano (bei Civita Castellana), Scrofano, Turrita (Nepi), Palombara, Castelleone und Monteverde in Sabina. In Rom besaß die Familie Savelli den von Honorius III. und IV. bewohnten Palast von Santa Sabina, der in der heutigen Vicolo Savelli in Parione liegt. Über viele Generationen hinweg verliehen die Erben von Honorius IV. der Familie weiterhin ihren Ruhm und bauten ihren Besitz in Rom und Latium aus. 1368 kauften sie von den Pierleoni die Festung Marcellustheater, später Monte Savello genannt, die sie zu Beginn des 16. Jahrhunderts nach einem Entwurf von Baldassarre Peruzzi wieder aufgebaut hatten. Das heutige Gebäude wurde dann im 18. Jahrhundert von der Familie Orsini wieder umgebaut. In der Basilika Santa Maria in Aracoeli auf dem Kapitol befand sich die Kapelle mit den Gräbern der Familie, darunter das von Papst Honorius III. ein Werk von Arnolfio di Cambio, wie auch in der Kirche von S. Alessio sull'Aventino. Giovanni Battista Savelli, wurde am 7. August 1352 von Papst Innozenz VI. zum Marschall der Heiligen Römischen Kirche ernannt, der von nun an diese erbliche Position zugunsten der Familie Savelli zusammen mit dem Amt des Wächters der Konklave einnahm, das zusammen mit dem Gericht Corte Savella (später von Innozenz X. aufgelöst) der Familie reiche Renditen einbrachte.

Im 14. Jahrhundert nahmen die Savellis, obwohl eng mit den Orsini verwandt, gemeinsam mit den Colonnas Partei gegen Bonifatius VIII. Aber in der Periode von Avignon ist die Familie mit Giacomo, Senator und Pfarrer von Robert von Anjou (1305–1375), und seinem Sohn Giovanni, ebenfalls Pfarrer von Robert und Marschall der Kirche im Jahre 1352, nun endgültig mit der päpstlichen Kurie verbunden, in der sie zahlreiche Kardinäle hatte. Von Renzo, dem Urenkel von Giovanni, stammten die vier verschiedenen Linien, in die sich die Familie geteilt hatte: den Herren von Rignano, von Ariccia, von Albano, von Palombara, neben dem jüngsten Linie der Giannuzzi Savelli. Paolo Savelli (* 1350 in Rom, † 3. Oktober 1405 in Padua) war der Begründer des ersten Linie, zuerst Hauptmann im Sold von Karl III., dann von Gian Galeazzo Visconti und schließlich der venezianischen Truppen, für die er 1405 bei Padua im Kampf verwundet starb. Für ihn hat die Republik Venedig in der Basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari in Venedig ein Grabdenkmal in Auftrag gegeben und errichtet, das erste, das die Serenissima-Republik jemals einem Condottiere gewidmet hat. Seine Nachkommen endeten mit Luca nach der Mitte des 17. Jahrhunderts. Selbst die Zweige von Ariccia und Albano hatten keine lange Lebensdauer. Erfolgreicher war der Zweig der Herren von Palombara, der durch zahlreiche Ehen seiner Töchter mit seinen entfernten Cousins, den letzten Erben der anderen Linien, das gesamte Erbe der Familie Savelli vereinigte. Der Hauptvertreter dieser Linie war Giovan Battista di Bernardino, Hauptmann von Clemens VII. gegen die Familie Colonna, Infanterie-Oberst im Dienste Karls V., von dem er 1529 die Lehen von Antrodoco, Vizekönig der Abruzzen, Hauptmann der Wachen von Paul III. hatte, der 1551 in Florenz starb. Die letzten Nachkommen der Familie stammten von Giovanni Lucido und Clarice Savelli, die mit Erlaubnis von Alexander VI. heirateten. Caterina heiratete einen Bruder von Papst Julius III. Troilo wurde von Clemens VIII. enthauptet. Paolo und Federico waren die ersten, die den Titel der Fürsten von Albano trugen (von denen die Savelli-Familie bereits seit dem 12. Jahrhundert die Herrschaft hatte), und als sie die letzten beiden Nachkommen des Ariccia-Zweiges heirateten, vereinigten Caterina und Virginia alle Rechte der Familie in ihren Händen. Bernardino, der Sohn von Paolo, heiratete eine Maria Peretti und übernahm auch das Erbe der Familie von Sixtus V. 1632 erhielt Bernardino den Titel Fürst des Heiligen Römischen Reiches, 1637 verkaufte er Palombara an die Borghese, 1648 wurde Ariccia und 1649 Poggio Natio zum Herzogtum erhoben. Letzteres kam 1509 zur Familie Savelli. Sein Sohn Giulio starb 1712 ohne Nachkommen und seine Tochter Margherita brachte das Vermögen der Savelli in die Familie ihres Mannes, Herzog Sforza Cesarini. Das Amt des Marschalles der Kirche wurde dann an die Familie Chigi übertragen.

Auch die Prinzessin Carlotta Savelli (1608–1692) gehörte zu diesem Adelsgeschlecht. Gattin des Herzogs Pietro Aldobrandini di Carpineto in ihrer ersten Ehe und des Fürsten Scipione Spinelli von Cariati in ihrer zweiten Ehe. Carlotta, eine Frau mit frommer Seele schenkte als Feudalherrin von Verzino (heute Provinz Crotone) einer Gemeinschaft von Erdbebenopfern die Ortschaft Scalzaporri. Das neu gegründete Dorf hieß zu ihren Ehren Savelli, ebenso wie eine ihr gewidmeten Straße auf dem Land. Das Symbol der Gemeinde Savelli ist das Wappen der römischen Adelsfamilie.

Massimiliano Savelli (di) Palombara, Marchese von Pietraforte (1614–1685), war ein Alchemist und ein italienischer Poet. Er ließ die berühmte Porta Magica in Rom bauen, den einzigen noch heute existierenden Beweis für alchemistische und magische Architektur in der westlichen Welt. Als Gentleman und liebevoller Freund der Königin Cristina von Schweden teilte er mit der Herrscherin (die auf den Thron Schwedens verzichtete, um den Katholizismus anzunehmen und nach ihrer Konvertierung in Rom Schutz suchte) seit ihrem ersten Aufenthalt in Rom in den Jahren 1655–56 die große Leidenschaft für die Alchemie und die Poesie. Dies belegen eine Reihe von handschriftlichen Gedichten, die Massimiliano der Königin von Schweden widmete und schickte, die dann nach ihrem Tod an die Vatikanische Apostolische Bibliothek gingen.

Die Familie starb mit Giulio Savelli di Palombara aus, der am 5. März 1712 starb und die meisten Titel und Vermögenswerte der anderen, allmählich ausgestorbenen Zweige geerbt hatte, mit Ausnahme der Seitenlinie von Giannuzzi Savelli (Barone von Pietramala, Fürst von Cerenzia, Patrizier von Cosenza), seit 1421 als Condottiere im Königreich Neapel, Nachkommen von Giannuzzo di Antonio Savelli (Rom, 14. Jahrhundert).

Stammbaum der Familie Savelli

Päpste 
Angegeben ist das Jahr vom Anfang und Ende des Pontifikats:

 Benedikt II. (684–685) (Ahnenreihe noch nicht dokumentiert)
 Gregor II. (715–731) (Ahnenreihe noch nicht dokumentiert)
 Eugen II. (824–827) (Ahnenreihe noch nicht dokumentiert)
 Honorius III. (1216–1227)
 Honorius IV. (1285–1287)

Kardinäle 
Angegeben ist das Jahr der Ernennung zum Kardinal:

 Benedikt II. (669)
 Gregor II.
 Eugenio Savelli (816) später Papst Eugen II.
 Licinio Savelli (oder Sabelli) (ca. 1075–vor 1088)
 Cencio Savelli später Papst Honorius III.
 Bertrando Savelli (1216–1222)
 Giacomo Savelli (1261) später Papst Honorius IV.
 Giovanni Battista Savelli (1480)
 Giacomo Savelli (1539)
 Silvio Savelli (1596)
 Giulio Savelli (1615)
 Fabrizio Savelli (1647)
 Paolo Savelli (1664)
 Domenico Savelli (1853)

Condottieri und Armeekommandanten 

 Jacopo Savelli († 1355), Partei der Welfen
 Luca Savelli († 1390), Partei der Welfen
 Paolo Savelli (1350–1405)
 Evangelista Savelli (†1462)
 Antonello Savelli (1450–1498)
 Giovanni Savelli († 1498)
 Cristorforo Savelli († 1500)
 Ludovico Savelli († 1500)
 Onorio Savelli († 1500)
 Troiano Savelli († 1510)
 Mariano Savelli († 1515)
 Paolo Savelli († 1515)
 Battista Savelli († 1513)
 Silvio Savelli († 1515)
 Luca Savelli († 1515)
 Antonio Savelli († 1522)
 Jacopo Savelli († 1525)
 Giovan Battista Savelli (1505–1551)
 Davide Savelli († 1522)
 Federico Savelli († 19. Dezember 1649)

Senator von Rom 

 Luca Savelli (1266) und (1290), Neffe von Cencio oder Honorius III.
 Pandolfo Savelli (1287), Bruder von Giacomo oder Honorius IV.

Casata dei Savelli

Die ersten Savelli 

 Cencio (* 1075)
 Aimerico (* 1110)
 Luca Pandolfo (1170–1216), Bruder von Honorius III.
 Luca (1190–1266), wird zum Signore di Albano

Herren von Albano 

 Luca (1190–1266), I. Signore di Albano
 Pandolfo (1230–1306), II. Signore di Albano, Bruder von Honorius III.
 Giacomo (1280–1355), III. Signore di Albano
 Giovanni Battista (1300–1360), IV. Signore di Albano
 Luca (1320–1390), V. Signore di Albano
 Renzo († 1400), VI. Signore di Albano
 Antonello I. († 1428), VII. Signore di Albano
 Cristoforo (1420–1500), VIII. Signore di Albano
 Antimo (1464–1544), IX. Signore di Albano
 Antonello II. (1511–1547), X. Signore di Albano
 Cristoforo (1535–1591), XI. Signore din Albano
 Marcantonio (1591–1638), XII. Signore di Albano
 Onorio († 1668), XIII. Signore di Albano

Herren von Ariccia 
(Anmerkung)
 Francesco (?–?), I. Signore di Ariccia, Sohn von Renzo, VI. Herr von Albano
 Francesco († 1471), II. Signore di Ariccia
 Piergiovanni (1448–1473), III. Signore di Ariccia
 Silvio († 1515), IV. Signore di Ariccia
 Camillo († 1589), V. Signore di Ariccia
 Mario († 1601), VI. Signore di Ariccia
 Caterina († 1632), VII. Signore di Ariccia, Ehefrau von Paolo Savelli, I. Fürst von Albano

 Die Linie im Geschlecht der Fürsten von Albano ausgestorben

Herren von Rignano (Rignano Flaminio) 

 Paolo (1350–1405), I. Signore di Rignano, Sohn von Renzo, VI. Herr von Albano
 Giovanni Battista († 1450), II. Signore di Rignano
 Giacomo († 1463), III. Signore di Rignano
 Pandolfo († 1471), IV. Signore di Rignano, Bruder von Giacomo
 Luca († 1515), V. Signore di Rignano
 Paolo († 1545), VI. Signore di Rignano
 Onorio (1540–1607), VII. Signore di Rignano
 Lucio († 1614), VIII. Signore di Rignano, verkauft die Lehen von Rignano an seinen Cousin Benardino, den Herzog von Castelgandolfo

 Linie ausgestorben

Herren von Palombara 

 Nicola († 1396), I. Signore di Palombara, Sohn von Renzo, VI. Herr von Albano
 Buzio († 1406), II. Signore di Palombara
 Cola (* 1400), III. Signore di Palombara
 Mariano († ca. 1496), IV. Signore di Palombara
 Giacomo († 1541), V. Signore di Palombara
 Giovanni Battista (1505–1551), VI. Signore di Palombara
 Bernardino († 1590), VII. Signore di Palombara, dann Herzog von Castelgandolfo
 Massimiliano (1614–1685), Marchese von Pietraforte

 Bernardino († 1590), I. Herzog von Castelgandolfo
 Giovanni (1575–1628), II. Herzog von Castelgandolfo, verliert das Lehen 1604

Fürsten von Albano (1607) 

 Paolo († 1632), I. Fürst von Albano, Sohn von Bernardino, I. Herzog von Castelgandolfo
 Bernardino (1606–1658), II. Fürst von Albano
 Giulio (1626–1712), III. Fürst von Albano bis 1697 dann Fürst Savelli

 Die Lehen von Albano werden für Schulden verkauft, aber der Papst gewährt Giulio den Titel des Fürsten auf den Nachnamen.

Fürst Savelli (1697) 

 Giulio (1626–1712), I. Fürst Savelli
 Bernardino (1653–1672), Erbe, starb vor dem Vater

Einzelnachweise

Literatur 
 Luigi Passerini: Savelli di Roma.(= Famiglie celebri italiani Band 167, 168). Francesco Basadonna, Mailand 1872. Digitalisat

Weblinks 

 
Italienisches Adelsgeschlecht
Wikipedia:Seite mit ungeprüften Übersetzungen